Hegewisch steht für:
 Hegewisch (Chicago), Community Area von Chicago, Illinois

Hegewisch ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Hermann Hegewisch (1740–1812), deutscher Historiker
 Ernst Hegewisch (1881–1963), deutscher Jurist
 Franz Hermann Hegewisch (1783–1865), deutscher Arzt
 Helga Hegewisch (* 1931), deutsche Schriftstellerin und Kunstsammlerin
 Lotte Hegewisch (1822–1903), deutsche Mäzenin